Северная Каролина:
 Северная Каролина — штат в США.
 Северная Каролина — колония в Британской Америке, изначально бывшая частью провинции Каролина.
 «Северная Каролина» или «Норт Каролина» () — американский профессиональный футбольный клуб из города Кэри, штата Северная Каролина.
 «Северная Каролина» — мужская баскетбольная команда университета Северной Каролины.

См. также 
 
 
 
 Северная Каролина в Гражданской войне